Reich steht für:

 Reich (Familienname), einen Familiennamen
 Reich (Territorium), einen Machtbereich, auch metaphorisch und religiös
 Reich (Biologie), eine Klassifikationskategorie der Biologie, genauer der Taxonomie
 Reich (Hunsrück), eine Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Das Reich, eine deutsche Zeitung (1940–1945)
 das Deutsche Reich als umgangssprachliche Kurzform in Deutschland zwischen 1871 und 1945

reich steht für:

 das Vorhandensein von Reichtum
 einen Reim ab der vorletzten betonten Silbe, siehe Reicher Reim

Siehe auch:

 Reiche
 Raich (Begriffsklärung)
 Reich-Ranicki
 Reig